Новогео́ргиевск — название нескольких населённых пунктов бывшей Российской империи:
 Новогеоргиевск — город в Кировоградской области Украины (1616—1961, затоплен после сооружения Кременчугской ГЭС).
 Новогеоргиевск — село в Лиманском районе Астраханской области. 
  — деревня Варшавской губернии Российской империи, после революции — польский Модлин; в 1961 году была включена в состав города Новы-Двур-Мазовецки.
 Новогеоргиевская крепость — крепость XIX века в месте слияния рек Вислы и Наревы.